Il singolare del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Venus Williams 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Anastasija Myskina (semifinali)
 Venus Williams (finale)
 Alicia Molik (semifinali)

 Nadia Petrova (secondo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Karolina Šprem (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2005